The Bugle Call – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Bugle Call – cortometraggio western del 1912 diretto da Thomas H. Ince
 The Bugle Call – cortometraggio del 1915 diretto da E.A. Martin
 The Bugle Call – film del 1916 diretto da Reginald Barker
 The Bugle Call – film del 1927 diretto da Edward Sedgwick